Колин Кэмпбелл (; ) — британский геолог-нефтяник, предсказавший прохождение пика нефтедобычи в 2007 году. Доктор философии университета Оксфорд.

Автор протокола Римини, направленного на стабилизацию цен на нефть в условиях сокращения её добычи. Также написал несколько влиятельных статей: The Coming Oil Crisis (совместно с Jean Laherrère, 1998); The End of Cheap Oil, (Scientific American, 1998).

В 2000 году основал Ассоциацию по исследованию пика нефти и газа (ASPO, ). С 2002 года ASPO ежегодно проводит международные конференции.

Скончался 13 ноября 2022 года.

Деятельность 
Кэмпбелл более 40 лет работал в нефтяной индустрии. Обучался в школе святого Павла (Лондон) и колледже Wadham (Оксфордский университет). Получил степень бакалавра по геологии в 1954, затем магистра (MA) и доктора философии в 1957. Работал геологом, менеджером и консультантом в различных компаниях: Оксфордский университет, Texaco, British Petroleum, Amoco, Shenandoah Oil, Norsk Hydro, Petrofina. Также работал с правительствами Болгарии и Швеции. Написал две книги и более 150 научных статей.

Библиография 
 The end of cheap oil, by Colin J. Campbell and Jean H. Laherrère. Scientific American, March 1998.
 The Coming Oil Crisis, by Colin J. Campbell. Independent Publishers Group, April 1, 2004. ISBN 0-906522-11-0.
 The Truth about Oil and the Looming Energy Crisis, by Colin J. Campbell. (буклет)

Примечания

Ссылки 
 The Association for the Study of Peak Oil & Gas (ASPO) — official website
 Colin J. Campbell from the Coming Global Oil Crisis. 2004.
 Depletion model, by Dr. Colin J. Campbell.
 Speech by Dr. Colin J. Campbell at 'Fuelling the Future' conference, in Kinsale, Ireland, June 2005.
 Peak Oil — A Turning Point for Mankind Dr. Colin J. Campbell speaking at the New Energy Era Form, 8 May 2012

Геологи Великобритании
Пик нефти
Долгожители Великобритании